В китайском городе Кашгаре произошёл ряд террористических актов:

 теракт в 2008 году — погибло 16 человек.
 теракт в 2011 году — погибло 24 человека.
 теракт в 2012 году — погибло 20 человек.